Frederick Whyte ist der Name folgender Personen:
* Frederick Whyte (Schriftsteller) (1883–1970), britischer Schriftsteller, Journalist und Politiker
 Frederick Methvan Whyte (1865–1941), niederländischer Maschinenbauer und Eisenbahningenieur

Siehe auch:
 Fred White
 Frederick White